Larráinzar o Larrainzar puede hacer referencia a:

Larráinzar, localidad española en la comunidad de Navarra;
San Andrés Larráinzar, localidad mexicana en el estado de Chiapas;
Iñigo Larrainzar, exfutbolista español (n. 1971);
Manuel Larráinzar, abogado, historiador y político mexicano (1809-1894);
Txomin Larrainzar, exfutbolista español (n. 1969)